— японский идол, певица J-Pop и киноактриса.

Биография

Дискография

Альбомы

Синглы

Фильмография

Ссылки 
 
 Ая Мацуура — на сайте энциклопедии азиатской музыки Kpopwiki.com
 Ая Мацуура — дискография на сайте Up-Front Works
 Ая Мацуура — официальная информация актёрского агентства

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Персоналии по алфавиту
Идолы (японские артисты)
Певцы и певицы Японии
Солисты Hello! Project
Певцы и певицы в жанре J-pop